__БЕЗКН__

Zooamata (Зооамата — „животињски пријатељи”) је неважећи кладус плацентални сисара који се више не користи у научној класификацији. Овај кладус је био дио кладуса Pegasoferae, и обухватао је ред Perissodactyla и мироред Ferae. Стручни назив за чланове овог кладуса сисара је зооамати.

Етимологија назива

Систематика

Историја класификације 
2006. године, тим јапански научника (који је вршио генетска истраживања везана за сродности различити група живући сисара) је дошао до резултата по којима ред Perissodactyla и мироред Ferae у блиском сродству и обједињене у кладус Zooamata, те да са редом Chiroptera чине кладус Pegasoferae.

Касније је утврђено да је статус овог кладуса неважећи, јер су каснија исраживања утврдила да ово у ствари није природна група и да нема прави доказа који би потврдили вањаност овог кладуса.

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе кладуса Zooamata.

Види још 
 Ferungulata
 Pegasoferae

Референце 

Неважећи таксони за сисаре